Desa Girijaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Girijaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,86, long 106,85), 
 Desa Girijaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,94, long 106,73), 
 Desa Girijaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,75, long 106,74), 
 Desa Girijaya (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Girijaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,38, long 107,82), 
 Desa Girijaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,57, long 108,12), 

Robotskapade Indonesienförgreningar